Пути́вль () — город в Конотопском районе Сумской области Украины. До 2020 года являлся административным центром ныне упразднённого Путивльского района.

Географическое положение 
Город Путивль находится на правом берегу реки Сейм, в 24 км от одноимённой железнодорожной станции.

На расстоянии до 1,5 км от города расположены сёла Минаково, Сыромятниково, Толчениково, Бобино, Чернобровкино, Селезневка и Пруды. На противоположном берегу реки Сейм находятся сёла Корольки и Скуносово.

Река Сейм в районе Путивля извилистая, образует старицы и протоки.

Через город проходят автомобильные дороги ,  и .

История 

Город Путивль впервые упоминается в Ипатьевской летописи под 1146 годом, при этом основан он был, скорее всего, в XI веке. В XII — XIII веках — центр удельного княжества. Путивль упомянут также в «Слове о полку Игореве».

По мнению украинского историка И. Ф. Шарова, название «Путивль» происходит от слов «путь», «распутье», а сам город находился на распутье дорог, которые вели на северо-восток во Владимиро-Суздальскую землю, на восток в половецкие земли и на юго-восток — в Тмутаракань и на Кавказ. Согласно другим версиям, название города происходит от местного гидронима Путивлька (названия притока реки Сейм) либо от гипотетического древнерусского личного имени Путив или Путим.

В 1239 году сожжён во время монголо-татарского нашествия, но вскоре был восстановлен. Со второй половины XIV века Путивль в составе Великого княжества Литовского, в котором он первоначально относился к Киевскому княжеству, а затем в конце XV века стал центром повета в составе Киевского воеводства.

В 1500 году в ходе русско-литовской войны Путивль был занят русскими войсками, с 1503 года город в составе Русского государства. Впоследствии являлся одной из важнейших крепостей на его юго-западных границах.

В первой половине XVII века Путивлю пришлось пережить бурные времена. В 1605 году он был одним из первых городов, сдавшихся Лжедмитрию I, став его опорной базой. «Маленький Путивль сделался на некоторое время оживлённой и многолюдной столицей, — писал историк Н. И. Костомаров. — С разных сторон Руси туда беспрепятственно прибывали охотники служить Димитрию.» В дальнейшем был также одним из центров восстания Ивана Болотникова. В ходе русско-польской войны 1609—1618 годов Путивль отразил нападение 12-тысячного польско-запорожского войска во главе с Юрием Вишневецким, однако годом спустя был взят гетманом Сагайдачным. В 1633 году в ходе Смоленской войны успешно отражена осада города крупным польско-запорожским войском.

В 1708—1719 годах Путивль — уездный город Киевской губернии, а затем Севской провинции Киевской (1719—1727 годы) и Белгородской губерний (1727—1779 годы). С 1779 года Путивль находится в составе Курского наместничества, в 1796—1924 годах — уездный город Курской губернии Российской империи (позднее Российской республики и РСФСР).

В конце XIX века в уездном городе Курской губернии Путивле проживало около 9 тыс. жителей. Здесь находились 9 каменных и 2 деревянные церкви, Молчанский мужской монастырь. Имелись женская прогимназия, ремесленное и городское училища.

16 октября 1925 года Путивль из состава РСФСР передан в Украинскую ССР. В 1920—1930-х годах Путивльский район был автономным русским национальным районом в составе Украинской ССР. В 1932—1939 годах Путивль в составе Черниговской области, с 1939 года — в составе Сумской области.

В ходе Великой Отечественной войны 11 сентября 1941 года Путивль был оккупирован немецкими войсками. В ночь на 27 мая 1942 года, после разгрома в близлежащих сёлах немецких и венгерских гарнизонов, брошенный оккупантами город занят партизанским соединением под командованием С. А. Ковпака. Партизаны контролировали город в течение дня, освободили заключённых из тюрьмы, взяли большие трофеи, вывезли и частично раздали населению продукты из продовольственных складов.

2 сентября 1943 года в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции части Красной армии окончательно освободили Путивль от немецкой оккупации.

В 1986 году город Путивль получил статус историко-культурного заповедника (в его составе: краеведческий музей, музей партизанской славы «Спадщанский лес», музей оружия и военной техники в Спадщанском лесу, близ Путивля).

Согласно данным переписи 2001 года, русские составляли 51,6 % всего населения города. В быту они говорят на путивльском диалекте курско-орловской группы говоров южнорусского наречия.

С 2020 года город в составе Конотопского района Сумской области.

Население 

По данным Всеукраинской переписи 2001 года население города составило 17 274 человека. Национальный состав: русские — 52 %, украинцы — 47 %.

В 2020 году в Путивле насчитывалось 15,3 тыс. жителей.

Экономика 
 ССК «Ярославна»
 ОАО «Птицехозяйство им. Путивльских Партизан»
 ЧП «Прибормашсервис»
 ООО «Путивль-хлеб»
 ООО «Колос»
 ЧПП «Сейм» (бывший Путивльский завод радиодеталей)

Объекты социальной сферы 
 Путивльский колледж Сумского национального аграрного университета
 Путивльский педагогический колледж им. С. В. Руднева
 Путивльский профессиональный лицей
 Общеобразовательный лицей № 1 им. Радика Руднева
 Общеобразовательный лицей № 2 им. Г. Я. Базымы
 Путивльская специализированная художественная школа-интернат
 Центр внешкольной работы
 Путивльская центральная районная больница
 Учебно-воспитательное объединение
 Путивльский спортивно-технический клуб ОСО Украины

Достопримечательности 
Среди архитектурных памятников Путивля наиболее значимыми являются Молченский (Молчанский) монастырь с собором Рождества Богородицы (XVI—XVII века), комплекс Святодуховского монастыря с Спасо-Преображенским собором (XVII век) и церковь Николы Казацкого (XVIII век).

Известные люди 
 Ковпак, Сидор Артемьевич (1887—1967) — командир Путивльского партизанского отряда и Сумского партизанского соединения, дважды Герой Советского Союза (1942, 1944). В 1937—1941 годах — председатель Путивльского горисполкома.
 Руднев, Семён Васильевич (1899—1943) — Герой Советского Союза (1944, посмертно). В 1940—1941 годах — председатель Путивльского совета Осоавиахима.
 Сазанов, Виктор Иванович (1879—1967) — советский учёный, агротехник, растениевод, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Уроженец города Путивля.
 Свириденко, Павел Алексеевич (1893—1971) — советский зоолог, академик Академии наук Украинской ССР (с 1948 года). Уроженец города Путивля.
 Угрюмов, Николай Степанович (1902—1982) — Герой Советского Союза (1940), уроженец города Путивля.

Галерея

См. также

Примечания

Ссылки 
 Ігор Шаров. 100 визначних місць України. — К.: АртЕк, 2004. ISBN 966-505-163-6
 
 

 
Города Древней Руси
Города Сумской области
Города из Списка русских городов дальних и ближних